Head House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Head House (Arizona), ID-Nr. 78003234
 Head House (Kentucky), ID-Nr. 74000885